Kwenge bezeichnet:
Kwenge (Fluss) in der angolanischen Provinz Lunda Norte und der kongolesischen Provinz Bandundu
Kwenge (Sektor) der Provinz Kwilu in der Demokratischen Republik Kongo
Kwenge (Ort), Hauptort des Sektors Kwenge